Ducados de Atenas y Neopatria es el nombre colectivo con el que suele designarse a los estados independientes que los almogávares de la Gran Compañía Catalana establecieron como enclaves dentro del Imperio bizantino en el año 1200:
el Ducado de Atenas y
el Ducado de Neopatria.